

Грозешть () — комуна у повіті Ясси.
 Грозешть () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Грозешть.
 Грозешть () — комуна у повіті Мехедінць.
 Грозешть () — село у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Грозешть.

Грозешть () — село у Ніспоренському районі.